Plusieurs régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Tessé » :
Infanterie 
 Le régiment de Tessé (1628-1632)
 Le régiment de Tessé (1683-1709)
 Le régiment de Tessé (1689-1703)
 Le régiment de Tessé (1703-1707)
 Le régiment de Tessé (1704-1705)
 Le régiment de Tessé (1705-1707)
 Le régiment de Tessé (1731-1734)
 Le régiment des Fusiliers de Tessé également appelé Fusiliers de Tessé

Cavalerie 
 Le régiment de Tessé dragons
 Le régiment du Chevalier de Tessé dragons

Homonymie d'unités militaires